В нижеследующем списке перечислены административные единицы нома Мессения. Население нома 176 876 жителей. Столица - Каламата.

В настоящее время ном Мессения состоит из 29 димов и двух сообществ. 
Дим Каламата (Δήμος Καλαμάτας)
Дим Авиа (Δήμος Αβίας)
Дим Аэтос (Δήμος Αετού)
Дим Эпиа (Δήμος Αιπείας)
Дим Анданиа (Δήμος Ανδανίας)
Дим Андруса (Δήμος Ανδρούσας)
Дим Арис (Δήμος Άριος)
Дим Аристоменис (Δήμος Αριστομένους)
Дим Арфара (Δήμος Αυλώνα)
Дим Авлон (Δήμος Αυλώνα)
Дим Вуфради (Δήμος Βουφράδων)
Дим Гаргальяни (Δήμος Γαργαλιάνων)
Дим Дорион (Δήμος Δωρίου)
Дим Ира (Δήμος Είρας)
Дим Фуриа (Δήμος Θουρίας)
Дим Ифоми (Δήμος Ιθώμης)
Дим Корони (Δήμος Κορώνης)
Дим Кипарисия (Δήμος Κυπαρισσίας)
Дим Лефктрос (Δήμος Λεύκτρου) 
Дим Метони (Δήμος Μεθώνης)
Дим Мелигалас (Δήμος Μελιγαλά)
Дим Месини (Δήμος Μεσσήνης)
Дим Несторос (Δήμος Νέστορος)
Дим Ихалиа (Δήμος Οιχαλίας)
Дим Папафлеса (Δήμος Παπαφλέσσα)
Дим Петалидион (Δήμος Πεταλιδίου)
Дим Пилос (Δήμος Πύλου)
Дим Филиатра (Δήμος Φιλιατρών)
Дим Хильохории (Δήμος Χιλιοχωρίων)
Сообщество Трикорфон (Κοινότητα Τρικόρφου)
Сообщество Трипила (Κοινότητα Τριπύλας)

География Месинии
Месиния